La palabra ips o las siglas IPS pueden hacer referencia a alguno de los siguientes significados:

En biología 
 Ips es un género de coleópteros.

En computación 
 IPS, siglas de Image Packaging System es un sistema de gestión de paquetes creado por la comunidad de OpenSolaris en coordinación con Sun Microsystems y usado en el sistema operativo OpenSolaris.

 IPS son las siglas de Instrucciones Por Segundo, más comúnmente usado como Millones de IPS o MIPS, una medida de la velocidad de computadora.
 IPS o In-plane switching, pantalla de cristal líquido, usada en ciertos monitores y TV LCD.
 IPS o Imagen Por Segundo, Esto referido a la cantidad de cuadros que captura un equipo IP en CCTV IP, NVR
 IPS, siglas de Inscripción en Pruebas Selectivas, es un servicio en red para inscribirse por Internet en las pruebas selectivas que convoca la Administración General del Estado.
 IPS, un Sistema de prevención de intrusos

En industria 
 IPS son las siglas de Iron Pipe Size, un antiguo sistema para los calibres de la tubería, sobre todo de PVC.

En medicina 
 Las células iPS, acrónimo en inglés de induced Pluripotent Stem, que significa células madre pluripotentes inducidas.

En música 
 IPS es el seudónimo de un dj utilizado por el joven cubano de nombre "Isac Pérez Segura".

Instituciones u organizaciones 
 IPS, sigla de Indianapolis Public Schools que se traduce como Escuelas Públicas de Indianápolis.
 IPS Universitaria, "Institución Prestadora de Servicios de Salud" de la Universidad de Antioquia, sede principal en la ciudad de Medellín, Colombia.
 IPS, sigla de Instituto de Previsión Social, encargado de administrar el seguro social en Chile.
 IPS, sigla de Instituto de Previsión Social, encargado de administrar el seguro social en Paraguay.
 IPS, sigla de Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, encargado de administrar el seguro social en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 IPS, sigla de Instituto de Previsión Social de la Provincia de Corrientes, encargado de administrar el seguro social en la provincia de Corrientes, Argentina.
 IPS, sigla de Instituto Politécnico Superior, de Rosario (Argentina), dependiente de la Universidad Nacional de Rosario.
 IPS, sigla de Inter Press Service, una agencia de noticias mundial.
 IPS, sigla de Índice de Progreso Social, un índice de países publicado por Social Progress Imperative.
 IPS, sigla de Instrucción Premilitar Superior, organismo del que dependían las Milicias Universitarias, en España.

Referencias 

Siglas de informática